Abutbul ist der Familienname folgender Personen:

 Alon Abutbul (* 1965), israelischer Schauspieler
 Shay Abutbul (* 1983), israelischer Fußballspieler